SP se puede referir a:
 la sigla automovilística internacional para Somalia (SP).
 las siglas del Socialistische Partij (Partido Socialista de Países Bajos).
 la abreviatura de Service pack.
 Short Play (o sencillo), formato de disco de vinilo.
 Servicio Público, distintivo de los vehículos terrestres de transporte público.
 SP es el código IATA de la aerolínea SATA Air Açores.
 SP siglas de la banda de pop punk americana Simple Plan.
 sp. abreviatura latina usada en Biología (species 'especie').
 hibridación sp en química.
 Sociedad de Publicaciones, empresa española fundada por Rodrigo Royo y editora entre 1966 y 1968 de Diario SP.

Siglas